Атлы () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Атлы, Исмет (1931, Козан, Турция — 4 апреля 2014) — турецкий борец, чемпион летних Олимпийских игр в Риме по вольной борьбе.
 Атлы, Сюлейман (род. 27 июля 1994) — турецкий борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира и Европы.